Сесто-Кампано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.

Население составляет 3094 человека (2008 г.), плотность населения составляет 86 чел./км². Занимает площадь 36 км². Почтовый индекс — 86078. Телефонный код — 0865.

Покровителем коммуны почитается святой великомученик Евстафий, празднование в последнее воскресение мая.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sestocampano.is.it/

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики